Kitten (kat), een jonge kat
 Kit (afdichting), het aanbrengen van kit
KITTen, de fictieve superauto uit de televisieserie Knight Rider